Hotel Astoria – Bruxelles
 Hotel Astoria – San Pietroburgo
 Waldorf-Astoria Hotel – New York

Pagine correlate 
Astoria